Бенджамин Энтони Джонсон (; ), более известный как Бен Джонсон () — английский футболист,  защитник клуба «Вест Хэм Юнайтед».

Клубная карьера 
Уроженец боро Уолтем-Форест, северо-восточный Лондон, Джонсон начал выступать в футбольной академии «Вест Хэм Юнайтед» в возрасте семи лет. Изначально выступал на позиции крайнего атакующего полузащитника, но впоследствии стал крайним защитником. В январе 2018 года подписал свой первый профессиональный контракт с «молотобойцами».

27 февраля 2019 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе на позиции левого защитника в матче против «Манчестер Сити».

Личная жизнь 
Бен — племянник экс-защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Паркера и двоюродный брат экс-защитника «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Ледли Кинга.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вест Хэм Юнайтед» 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»